Schuck est un patronyme porté notamment par :

 Alexander Schuck (1957-), céiste est-allemand ;
 Anett Schuck (1970-), kayakiste allemande ;
 John Schuck (1940-), acteur américain ;
 Walter Schuck (1920-2015), militaire allemand.